Сиротинский сельсовет

Белоруссия

Витебская область 
 Сиротинский сельсовет Шумилинского района

Российская Федерация

Волгоградская область 
 Сиротинский сельсовет Иловлинского района